Серпе́йка — название рек на территории Российской Федерации:
 Серпейка — река в Калужской области, приток Рессы.
 Серпейка — река в городе Серпухове Московской области, приток Нары.